El nombre Pat O'Brien, puede referirse a:

 Pat O'Brien, actor estadounidense nacido en 1899 y muerto en 1983.
 Pat O'Brien, guitarrista estadounidense, conocido por ser parte de Cannibal Corpse.
 Pat O'Brien, comentarista deportivo estadounidense nacido en 1948.